Лос Кастањос има више значења:

 Лос Кастањос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кастањос, Хесус Гутијерез Леал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кастањос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кастањос (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кастањос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику